De FIFA Ballon d'Or (Nederlands: Gouden Bal) was een trofee die van 2010 tot en met 2015 jaarlijks werd uitgereikt door de Wereldvoetbalbond FIFA aan de beste mannelijke en vrouwelijke voetballer en coach van het voorbije jaar. De winnaar was hij/zij die de meeste stemmen achter zijn naam kreeg. Deze stemmen werden uitgebracht door de bondscoaches, aanvoerders van de nationale ploegen en journalisten van over de hele wereld. De prijs was een samenvoeging van de Wereldvoetballer van het jaar en de Ballon d'Or. Na 2015 eindigde de samenwerking met de FIFA en werd de Ballon d'Or weer ingevoerd en ging de FIFA de The Best FIFA Football Awards organiseren.

Mannelijke winnaars

Winst per speler

Winst per land

Winst per club

Vrouwelijke winnaars

Winst per speler

Winst per land

Winst per club

Beste coach

Mannen

Vrouwen

Zie ook
 FIFA World Player of the Year
 Ballon d'Or
 The Best FIFA Football Awards